Die Saison 2009/10 war die 15. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die zweite als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Eröffnet wurde die Saison am 7. August 2009 mit der Begegnung SV Waren 09 gegen den FC Anker Wismar, die 0:1 ausging. Zum Saisonstart traten 16 Mannschaften an, jedoch wurde die zweite Mannschaft des Greifswalder SV 04 nach der Hinrunde insolvenzbedingt zurückgezogen, sodass die Rückrunde nur mit 15 Mannschaften durchgeführt wurde. Der letzte Spieltag fand am 5. Juni 2010 statt. Meister wurde der FC Anker Wismar, der somit zur Saison 2010/11 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

200910
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2009 10